Die Bangalore Challenger 1993 war ein Tennisturnier, das vom 25. bis 31. Januar 1993 in Bangalore stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1993 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 29 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 12 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1993
Tennisturnier in Bengaluru